Sonnenfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Sonnenfeldt (1926–2012), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 Richard W. Sonnenfeldt (1923–2009), US-amerikanischer Ingenieur und Autor